Tres metros sobre el cielo és una pel·lícula espanyola dirigida per Fernando González Molina i protagonitzada per Mario Casas, Álvaro Cervantes, María Valverde i Marina Sales. Basada en la novel·la homònima publicada per l'italià Federico Moccia, es va estrenar el 3 de desembre de 2010 i es va convertir en una de les pel·lícules més taquilleres de l'any a Espanya.

Argument 
La trama gira al voltant de dos personatges: Hugo Olivera Hac (Mario Casas) i Bàrbara Alcázar Babi (María Valverde). Hac és un jove motero d'actitud rebel: indisciplinat, temperamental, competitiu, provocador i amb un passat turmentós. D'altra banda, Babi és la definició d'una «noia bé»; una adolescent acomodada, innocent i capritxosa, però decidida, amb uns pares sobreprotectors.

La pel·lícula comença amb Hac sortint d'un judici, acusat de copejar al nuvi de la seva mare. Mentrestant, Babi acudeix, com sol ser habitual, a la seva escola, un col·legi privat exclusivament femení. En aquest moment, Hac i Babi tenen la seva primera trobada.

Hac es reuneix amb els seus amics moteros, entre els quals està Pollastre (Álvaro Cervantes), el seu millor amic. Per la seva banda, Babi celebra una festa a casa d'una amiga, on acudeix amb la seva germana Daniela (Nerea Camacho). Un dels amics d'Hac decideix «convidar-los» a la festa privada, on els moteros es colen. Allí, Hac i Babi tornen a trobar-se. Hac comença a provocar-la i acaba llançant-la a la piscina de la casa, la qual cosa enfada a Babi i diverteix a Hac. En aquesta mateixa festa, Pollastre coneix a Katina (Marina Sales), la millor amiga de Babi.

Mentre tornava a casa en el cotxe del seu ex-nuvi, els moteros d'Hac comencen a assetjar-los a la meitat de l'autopista. Hac acaba copejant a l'ex-nuvi de Babi, el qual s'acaba marxant, per la qual cosa Hac ha de portar-la a la seva casa. L'endemà, Hac acompanya a Pollastre a buscar a Katina a l'institut, la qual cosa acaba en la tercera trobada entre Hac i Babi. Katina acabarà sortint amb ell.

Els pares de Babi li comuniquen que Hac ha estat denunciat per les lesions que li va provocar a un transeünt mentre perseguia a l'ex-nuvi de Babi. Per una sèrie de circumstàncies, Babi acudeix al lloc on els moteros es concentren per organitzar carreres il·legals, la qual cosa desemboca en la quarta trobada entre Hac i Babi, on el primer coneix la denúncia que li van a posar. En les carreres que celebren, els moteros corren amb una noia lligada a la seva esquena; Babi es puja a la moto de Xinès (Luis Fernández), el rival d'Hac, i corre contra aquest. La carrera és interrompuda quan es produeix un accident i arriba la policia.

Havent d'escapar, Hac torna a portar a Babi a la seva casa, tenint la seva primera trobada romàntica. En els següents dies, Hac i Babi continuen veient-se, fins que un dia Hac decideix anar a buscar-la a la sortida de l'institut per portar-la de viatge. Durant el mateix, Babi descobreix què és el que va ocórrer en el passat que tant turmenta a Hac: la seva mare s'estava ficant al llit amb el seu veí, la qual cosa va provocar que Hac ho copegés i després es marxés de casa per anar-se a viure amb el seu germà major, Alex (Diego Martín). Finalment, Hac i Babi arriben a una platja, on passen un dia romàntic junts.

Hac i Babi comencen a sortir junts i ella ja ho acompanya a les concentracions de moteros. En una d'elles, Babi té una baralla amb Mara (Andrea Dur), un antic «rotllo» d'Hac que està enamorada d'ell. Aquesta mateixa nit, Babi es tatúa la inicial d'Hac en el melic. Mentrestant, el pare de Babi, Claudio, acudeix a casa d'Hac per conèixer-ho. El pare de Babi està al tant de la relació que mantenen tots dos i mostra la seva desconfiança, però Hac confessa que està enamorat d'ella i que ha aconseguit canviar-ho. En tornar a casa, el seu germà Alex el reprende en assabentar-se de la carrera il·legal.

En tornar a l'escola, la seva professora descobreix les faltes d'assistència injustificades de Babi, la qual cosa suposa la seva expulsió del centre, la qual cosa és evitat gràcies a la «donació» al centre que fa la seva mare. Aquesta s'oposa a la relació que manté Babi amb Hac i tracta de fer el possible per trencar-la. En assabentar-se del que pretén la seva professora, Hac l'amenaça i segresta al seu gos. Després, Hac es porta a Babi a una casa a la platja abandonada amb la qual ella sempre va somiar; allí, Hac i Babi es fiquen al llit junts per primera vegada.

De tornada a casa, Hac té problemes quan Mara roba un anell de la mare de Babi en colar-se a la seva casa, la qual cosa li causa una baralla amb Xinès en intentar recuperar-ho. També, Babi s'assabenta que Hac va segrestar al gos de la seva professora; afarta del comportament d'Hac, Babi decideix que tots dos han de donar-se un temps.

Babi celebra la festa de la seva 18 aniversari. Hac encara té pendent la seva carrera de revenja amb Xinès, però decideix presentar-se a la festa de Babi d'improvís. Pollastre decideix córrer per ell, amb Katina lligada a la seva esquena. Durant la carrera, Pollastre cau de la moto i mor en la caiguda. Hac i Babi, que estaven ballant a la meitat de la festa, han d'acudir al lloc de l'accident, on observen el cadàver de Pollastre. Babi acusa a Hac de ser el causant de la mort del seu amic, la qual cosa fa que ell respongui copejant-la i anant-se'n cadascun pel seu costat.

Després d'un temps sense veure's, Hac descobreix que Babi ha començat a sortir amb un conegut seu i tracta de posar-se en contacte amb ella, però tant Babi com la seva mare ho eviten. Hac decideix que és temps de passar pàgina i decideix anar-se a treballar a Londres. Es reuneix amb Alex a la platja en la qual va estar amb Babi. En aquest moment, s'adona que ell i ella ja s'havien conegut feia molt temps. Alex, que sempre havia estat el «responsable» dels dos, es puja amb ell a la moto i es perden en l'horitzó de la carretera.

Repartiment 

 Mario Casas: Hugo Hacheeeeeee Olivera Castro.
 María Valverde: Bàrbara Babi Alcázar
 Marina Sales: Katina Herreruela
 Álvaro Cervantes: Pollastre 
 Andrea Dur: Mara
 Luis Fernández "Perla": Xinès
 Nerea Camacho: Daniela Alcázar 
 Diego Martín: Alejandro Olivera
 Pablo Rivero : Gustavo
 Cristina Places: Rafaela (mare de Babi)
 Jordi Bosch: Claudio (pare de Babi)
 Cristina Dilla: Mare d'Hac
 Joan Crosas: Pare d'Hac
 Víctor Sevilla: El Ventura
 Daniel Casadellà: El Palote
 Danny Herrera: El Travolta

Rodatge 
El rodatge, presentat anteriorment en el Festival de Màlaga, es va iniciar el 10 de maig de 2010 a Barcelona, amb una durada de vuit setmanes. On surt de fons un paisatge massa preciós per els nostres ulls bby.

Recaptació 
La pel·lícula va ser la producció espanyola amb la major recaptació en el seu primer cap de setmana en taquilla amb 2.099.601 € i 323.515 espectadors. A les tres setmanes de la seva estrena, aconsegueix convertir-se en la pel·lícula espanyola més taquillera en 2010, per sobre dels ulls de Julia i Que es morin els lletjos, i va superar el milió d'espectadors. 3MSC, com també la hi coneix, va finalitzar 2010 amb 8.464.994,39 euros recaptats, amb 1.331.895 espectadors. Al llarg de 2011 (fins a 30 de juny), i sumat a l'anterior, frega els 10 milions d'euros en recaptació. En total 9.881.471 € va ser la xifra acumulades.

Continuació 
A causa del gran èxit en taquilla de la pel·lícula, la seva productora, Antena 3 Films, va encarregar la seqüela, que té el mateix nom que la segona novel·la de Federico Moccia: Tinc ganes de tu.

Els protagonistes de la pel·lícula van ser Mario Casas i Clara Llac, i es va encarregar novament de l'adreça Fernando González Molina. La pel·lícula es va estrenar el 22 de juny de 2012 als cinemes d'Espanya.

Premis i nominacions 
 Goya

 Premis Fotogramas de Plata

 Premis Cabdal

 Setmana del Cinema de Melilla

Referències

Enllaços externs 
 Pàgina web
 Localització de rodatge
 Entrada en Blog de Carolinagomez.co

Pel·lícules d'Espanya del 2010
Pel·lícules en castellà
Pel·lícules romàntiques d'Espanya